Роблс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Роблс, Сара (род. 1988) — американская тяжелоатлетка, выступающая в весовой категории свыше 90 кг.
 Роблс, Энтони (род. 1988) — одноногий спортсмен-борец, победитель личного студенческого первенства NCAA в весовой категории 125 фунтов.

См. также 
 Роблес